Софросина — сестра и жена сиракузского тирана Дионисия Младшего. 
 (134) Софросина — астероид главного пояса, поверхность которого имеет очень низкое альбедо и состоит из простейших углеродных соединений.

См. также 
 Софросюне — в работах античных философов, термин, часто употребляющийся в смысле «сдерживающей меры».